Hugot steht für:

 C. Hugot, einen französischen Automobilhersteller

Hugot ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine Hugot (1761–1803), französischer Flötist, Hochschullehrer und Komponist
 Claude Hugot (1929–1978), französischer Schachspieler
 Jean-Pierre Hugot (* 1948), französischer Comiczeichner
 Leo Hugot (1925–1982), deutscher Architekt und Bauhistoriker